A 2014. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika férfi mogul versenyszámát február 10-én rendezték a Rosa Hutor alpesi síközpontban, Krasznaja Poljanában. Az aranyérmet a kanadai Alexandre Bilodeau nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eseménynaptár 
Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények

Selejtező 
A selejtező első fordulójából az első 10 helyezett közvetlenül a döntőbe jutott. A többiek a selejtező második fordulójába kerültek. Innen az első 10 versenyző jutott a döntőbe. A rövidítések jelentése a következő:

 QF: a döntőbe jutott

1. forduló

2. forduló

Döntő 
A döntő első fordulójából az első 12 helyezett jutott a második fordulóba. A második fordulóból az első 6 versenyző jutott a harmadik fordulóba. A harmadik fordulóban szerzett pontok sorrendje határozta meg a végeredményt. A rövidítések jelentése a következő:

 Q: továbbjutás helyezés alapján

1. forduló

2. forduló

3. forduló

Források 

Síakrobatika a 2014. évi téli olimpiai játékokon